Коробята — название населённых пунктов:

Россия 
 Коробята — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Коробята — деревня в Ильинском районе Пермского края.